Ernst von Sachsen-Coburg und Gotha ist der Name folgender Personen:
* Ernst I. (Sachsen-Coburg und Gotha) (1784–1844), Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld und von Sachsen-Coburg und Gotha, preußischer General und Vater des britischen Prinzgemahls Albert
 Ernst II. (Sachsen-Coburg und Gotha) (1818–1893), Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha